USS Drayton je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Drayton (DD-23) 
 USS Drayton (DD-366)

Drayton